Блатна може бити:

 Блатна (Нови Град), насељено место у општини Нови Град, Република Српска, БиХ
 Блатна (Стракоњице), град у округу Стракоњице, Јужночешки крај, Чешка Република
 Блатна Вас, насељено место у саставу града Бузета, Истарска жупанија, Република Хрватска